Emsley ist der Familienname folgender Personen:

 John Emsley (* 1938), britischer Chemiker und Sachbuchautor
 Lyndon Emsley (* 1964), britischer Chemiker
 Michael Gordon Emsley (* 1930), US-amerikanischer Zoologe
 Paul Emsley (* 1947), schottischer Künstler